

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Korzeniec – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Korzeniec – część miasta Jaworzno
 Korzeniec – część miasta Sławków
 Korzeniec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Bircza
 Korzeniec – część wsi Porzecze w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Miedziana Góra
 Korzeniec – część wsi Oblęgorek w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn

Inne 
 Korzeniec – wzgórze w Jaworznie
 Korzeniec – powieść Zbigniewa Białasa